Грасіо́за (, ) — португальська власна назва.

Топоніми

Грасіоза (острів)
 Санта-Круш-да-Грасіоза